Алексе́й Константи́нович За́йцев (1939—2009) — советский и российский историк, археолог, музейный работник.

Биография 
В 1964 году окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности историк-археолог. До 1966 года работал преподавателем истории в средней школе.

С 1966 по 1969 — научный сотрудник Государственного Исторического музея (ГИМ) в Москве. Первоначально научные интересы были сосредоточены на Тмутаракани под властью русских князей.

В дальнейшем ушёл из ГИМа в аспирантуру Института истории АН СССР, а по её окончания был зачислен в Институт истории на должность младшего научного сотрудника в сектор исторической географии. Там же в 1976 году защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук. Темой диссертации (научный руководитель — В. Т. Пашуто) стало историко-географическое изучение Черниговского княжества.

В 1983 году перешёл на работу в отдел картографии ГИМ. С 1986 года — заведующий отделом картографии, с 2001 года — ведущий научный сотрудник отдела.

С 1980-х годов основным объектом исследования А. К. Зайцева стало Куликово поле на юге современной Тульской области — как исторический регион чернигово-рязанского порубежья, довольно скудно известный по письменным источникам. В изучении истории заселения Куликова поля (являвшегося в широком, средневековом, понимании протяжённым лесостепным регионом между верховьями Оки и Дона) А. К. Зайцева привлекали перспективы комплексного использования источников — археологических, письменных, картографических, данных топонимики. Обратившись к истории формирования летописных памятников Куликовского цикла, он привёл развёрнутую аргументацию в пользу датировки создания Летописной повести «О побоище иже на Дону» второй половиной 1385 года.

Итоги исследований на Куликовом поле и изучения знаменитого сражения — «Мамаева побоища» — подведены учёным в статьях сборника «Куликово поле и Донское побоище 1380 года» (2005).

Основные работы 
  (в пер.)
  (в пер.)

Статьи
 Зайцев А. К. Черниговское княжество // Древнерусские княжества X—XIII вв. — М.: Наука, 1975. — С. 57-117.
 Зайцев А. К. К исторической географии южного пограничья Рязанского княжества в XII—XIV вв. // Научные чтения. Археология Рязанской земли / Тезисы докладов. — Рязань, 1988. — С. 46-47.
 Зайцев А. К., Фоломеев Б. А., Хотинский Н. А. Проблемы междисциплинарного изучения Куликова поля // Куликово поле: Материалы и исследования / Труды ГИМ. — Вып. 73. — М., 1990. — С. 3-9.

Ссылки 
 Персоналии — Исследователи Куликова поля 

Историки СССР
Историки России
Сотрудники Государственного исторического музея
Сотрудники Института российской истории РАН